

Sulina est une municipalité du Paraná

Sulina est l'un des trois principaux bras du Danube, dans son delta.
 Sulina est une ville portuaire du département de Tulcea, en Dobrogée.

Homonymie de toponyme